Акатла има више значења:
 Акатла (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатла (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатла (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику